Dłuscy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Dłuscy herbu Kotwicz – polski ród szlachecki
 Dłuscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Dłuscy herbu Półkozic – polski ród szlachecki
 Dłuscy herbu Trzaska – polski ród szlachecki